Kungsör (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Västmanlands län
 Kungsör (plaats), een plaats in deze gemeente